APT é um acrônimo. Pode se referir a:

Computação e software
 Ferramenta de pacote avançada

Transporte
 Advanced Passenger Train

Outros usos
 Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento - Acordo de comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia
 Anglo-Portuguese Telephone

Desambiguação